Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Реал Мадрид» 111-м в его истории.

Команда 2014/15 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Мадрид» в сезоне 2014/2015 годов.

Суперкубок УЕФА 2014

Клубный чемпионат мира по футболу 2014

Суперкубок Испании по футболу 2014

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА 2014/15

Групповой раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Реал Мадрид»

2014/2015
Реал Мадрид